Jörg Hoffmann (1963-), lugeur est-allemand.
Jörg Hoffmann (1970-), nageur allemand.